Институт биофизики — общее название нескольких тематических институтов. Среди них:

 Институт биофизики СО РАН — Красноярск
 Институт биофизики Министерства здравоохранения СССР
 Институт биофизики Минздрава СССР/Российской Федерации — Москва
 Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН — Пущино
 Казанский институт биохимии и биофизики

См. также 
 Институт биофизики клетки РАН в Пущине